Il singolare del torneo di tennis Women's Childhelp Desert Classic 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Sachie Ishizu che ha battuto in finale Julie Coin 6-3, 7-63.

Teste di serie 

 Julie Coin (finale)
 Madison Brengle (secondo turno)
 Irina Chromačëva (secondo turno)
 Junri Namigata (secondo turno)

 Petra Rampre (primo turno)
 Ana Vrljić (secondo turno)
 Yi-Fan Xu (primo turno)
 Tara Moore (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Women's Childhelp Desert Classic 2013